Victoria Peak kan syfta på:

Antarktis 

 Victoria Peak, Antarktis,

Belize 

 Victoria Peak (bergstopp i Belize), Stann Creek,

Hongkong 

 Victoria Peak, berg,

Kanada 

 Victoria Peak, British Columbia, bergstopp, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar